Жердевка:

 Жердевка — город в России, городское поселение в составе Жердевского района Тамбовской области.
 Жердевка — хутор в Валуйском городском округе Белгородской области.
 Жердевка — станция Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги.